Ruta 28 steht für
 eine Fernstraße in Bolivien, siehe Ruta 28 (Bolivien)
 eine Fernstraße in Chile, siehe Ruta 28 (Chile)
 eine Fernstraße in Uruguay, siehe Ruta 28 (Uruguay)